Północnokaukaski Okręg Wojskowy Imperium Rosyjskiego (1918)
 Północnokaukaski Okręg Wojskowy (ZSRR)
 Północnokaukaski Okręg Wojskowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (1991-2010)